O Sodigraf é um clube de futebol congolês com sede em Kinshasa. Seus jogos em casa são disputados no Stade des Martyrs.

História 
O clube foi fundado em 1989.

1995 : Conquistou a copa nacional por 4-0 na final contra o Mbongo Sport.
1996 : chega na sua primeira final continental Africana, a Recopa Africana , empate sem gols em casa e derrota por 4-0 no Estádio Internacional do Cairo no Egito, Al-Mokawloon foi tricampeão.

Títulos 

Clubes de futebol da República Democrática do Congo
Clubes de futebol fundados em 1989